CFO, sigle composé des trois lettres C, F et O, peut faire référence à :
 Chief Financial Officer (en français, directeur financier).

CFO est une abréviation qui peut faire référence à :
 courant fort, cette abréviation est utilisée dans le domaine du BTP et de la construction pour désigner les métiers liés à l'énergie électrique (distribution électrique, éclairage...) ; par opposition, courant faible (CFA) désigne les métiers de l'électricité liés à l'échange de données (immotique, téléphonie, vidéosurveillance...).

CFO est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Confresa, Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Code IATA des aéroports